Zeddies ist der Familienname von:

 August Zeddies (1897–1957), deutscher Buchautor
 Friedel Zeddies (1894–1974), deutscher Politiker (DP/CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Jürgen Zeddies (* 1942), deutscher Agrarökonom